Михель Гордон (1823—1890) — еврейский поэт.

Биография

Михель Гордон родился в 1823 году в городе Вильне. Был близким другом поэтов М. Лебенсона, В. Каилана и Г. Каценельбогена. Был женат на сестре поэта Иегуды (Льва Осиповича) Гордона, он имел довольно сильное влияние на последнего.

Жизнь Гордона проходила в постоянных скитаниях. Впервые он выступил в литературе в 1846 году элегией на смерть М. А. Гинцбурга (помещена в «Kol Bochim» K. Шульмана).

В 1869 году он выпустил историю России «Di Geschichte vun Russland». На древнееврейском языке Гордон издал «Tiferet Banim» (1881, катехизис для юношества) и, совместно с И. Вейсбергом, полемический труд «Gaon we-Schiwro» (1883).

Он публиковался также в «Haschachar», «Haboker Or» и других печатных периодических изданиях, но имя ему создали исключительно его жаргонные стихотворения. Многие из них, как «Steh oif, mein Volk», стали народными и распевались по всей черте.

В своих стихах Гордон является горячим поборником идей «хаскалы». Ратуя за просвещение, он призывал народ «встряхнуться от сна, ибо давно настал день», отбросить устарелые предрассудки и принять европейскую внешность. Подобно большинству тогдашних «маскилим», М. Гордон бичевал хасидов и цадиков, «ханжей и лицемеров». Многие из своих обличительных стихотворений поэт опасался напечатать из-за их резкого тона, и они лишь частично сохранились только в устной передаче.

В 1868 году он издал анонимно сборник своих стихотворений («Die Bord, un derzu noch andere scheine idische Lieder»); более полное собрание вышло в Варшаве за подписью Гордона в 1889 году («Idische Lieder»). Семён Фруг приветствовал появление этого сборника сочувственным стихотворением, в котором особенно интересна меткая характеристика творчества Михеля Гордона.

Стихи Гордона производили сильное впечатление искренностью и убеждённостью тона. По примитивности формы они очень близки к народным песням и, как переходная ступень от последних к индивидуальному поэтическому творчеству, сыграли заметную роль.

Михель Гордон умер в городе Киеве в 1890 году.

Примечания

Литература 
 L. Wiener, Jidische Literatur, index; J. E., VI, 48;
 Iggroth Ribal (письма Л. Гордона к М. Γордону);
 Hausfraind, III (стихи Фруга, посвященные Гордону).

Ссылки 
 Пинес М. Я. История еврейской литературы.

Еврейские поэты
Поэты на иврите
Поэты на идише
Маскилим